

Letteratura 
 Fear Itself – romanzo di Michael Reaves su Batman
 Fear Itself – romanzo di Nick Wallace sul Doctor Who
 Fear Itself – crossover fumettistico della Marvel Comics

Musica 
 Fear Itself – gruppo musicale rock statunitense
 Fear Itself – album del gruppo omonimo del 1969
 Fear Itself – album di Casual del 1994

Televisione 
 Fear Itself – serie televisiva horror statunitense
 Fear Itself – episodio della quarta stagione della serie Oltre i limiti
 Il sapore del terrore (Fear, Itself) – episodio della quarta stagione della serie Buffy l'ammazzavampiri
 La guida di Kyle (Fear Itself) – episodio della quarta stagione della serie 4400